Туркестанский край может означать: 

 Официальное название Туркестанского генерал-губернаторства с 1886 года.
 Туркестан (регион) — название историческо-географического региона Центральной Азии в XIX веке и начале XX века.
 Туркестанский край (газета)  — дореволюционная русскоязычная газета Туркестана